Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2013/14 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2013/14 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Zwei Vereine schöpften das Meldekontingent nicht aus, nämlich der SK Großlehna, der 11 Spielerinnen meldete und der BSV Weiß-Blau Allianz Leipzig, der 12 Spielerinnen meldete.
Während der SV Mülheim-Nord, der SC Bad Königshofen und die OSG Baden-Baden je 13 Spielerinnen einsetzten, kamen Weiß-Blau Allianz Leipzig und der TSV Schott Mainz mit je 9 eingesetzten Spielerinnen aus.
Punktbeste Spielerinnen mit jeweils 8 Punkten waren Anastassija Sawina (Bad Königshofen) und Anna Zatonskih (Baden-Baden), wobei Sawina 10 Partien spielte, Zatonskih 11. Jeweils 7 Punkte erreichten Nikoletta Lakos (USV Halle) und Kristýna Havlíková (SK Großlehna), wobei Lakos 9 Partien spielte, Havíková 11. Mit Maria Schöne, Alina l’Ami, Hoàng Thanh Trang (alle Bad Königshofen), Anna Musytschuk, Lisa Schut (beide Baden-Baden), Anja Hegeler und Eva-Maria Zickelbein (beide Hamburger SK) erreichten sieben Spielerinnen 100 %, wobei Schöne fünf Partien spielte, l’Ami vier, Hoàng, Musytschuk und Schut je zwei, Hegeler und Zickelbein je eine.
Älteste Spielerin der Saison war die 1951 geborene Christina Lehmann (SK Großlehna), jüngste Spielerin die Lehrterin Lara Schulze (* 2002).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2013); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2013; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, MGL = Mongolei, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SUR = Surinam, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SF 1891 Friedberg

SK Großlehna

SK Lehrte

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

SV Mülheim-Nord

SC Bad Königshofen

BSV Weiß-Blau Allianz Leipzig

TSV Schott Mainz

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Niederlagen werden für die Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Regina Theissl-Pokorná hieß bis zur Saison 2012/13 Regina Pokorná.
 Marina Gabriel heißt seit der Saison 2014/15 Marina Noppes.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2013/14 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014